

Linki zewnętrzne 
 Najwyższy maszt 
 Najwyższe konstrukcje 
 Przegląd najwyższych budowli 
 Maszty w USA 
 Anteny 
 Lista najwyższych konstrukcji na świecie 
 Lista masztów o wysokości ponad 600 metrów 
 Lista masztów radiowych 

maszty
Maszty